«9» — сьомий студійний та п'ятий франкомовний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Франції альбом вийшов 29 березня 2005.

Список композицій

Видання спеціального DVD 
 "Je me souviens"
 "Il ne manquait que toi"
 "Si tu n'as pas d'amour"
 "Un Ave Maria"
 "Les Homéricains" (дует із Melissa Mars)
 "Ne lui parlez plus d'elle"
 "Speranza"
 "L'homme qui n'avait pas de maison"
 "La Lettre"

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом 9 на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Polydor Records
Франкомовні музичні альбоми